

Patronyme
 Felix Slatkin (1915-1963) fut un violoniste et chef d'orchestre américain.
 Leonard Slatkin (1944- ) est un chef d'orchestre américain, fils du précédent.